Bouwwerk
 Molentje Decroos, windmolen in de Belgische gemeente Veurne

Media
 Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek, fonds voor onderzoeksjournalistiek

Personen met de achternaam Decroos
 Jean Decroos, Frans cellist
 Jérome Decroos, Belgisch schrijver, hoogleraar en Vlaams activist
 Pascal Decroos, Belgisch journalist

Nederlandse of Vlaamse achternaam